Dit is een lijst van planetoïden 41601-41700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41601) - || 2000 SH78|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41602) - || 2000 SA81|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41603) - || 2000 SN102|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41604) - || 2000 SO104|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41605) - || 2000 SV106|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41606) - || 2000 SO108|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41607) - || 2000 SJ113|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41608) - || 2000 SS114|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41609) - || 2000 SR117|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41610) - || 2000 SR119|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41611) - || 2000 SY120|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41612) - || 2000 SO124|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41613) - || 2000 SP144|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41614) - || 2000 SX145|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41615) - || 2000 SM149|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41616) - || 2000 SP149|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41617) - || 2000 SK151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41618) - || 2000 SU151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41619) - || 2000 SM153|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41620) - || 2000 SU160|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41621) - || 2000 SY161|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (41622) - || 2000 SP166|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41623) - || 2000 SN167|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41624) - || 2000 SU167|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41625) - || 2000 SA168|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41626) - || 2000 SQ170|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41627) - || 2000 SK171|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41628) - || 2000 SW176|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41629) - || 2000 SA177|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41630) - || 2000 SM185|| 21 september 2000 || Spacewatch
|-
| (41631) - || 2000 SN185|| 21 september 2000 || Spacewatch
|-
| (41632) - || 2000 SL204|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41633) - || 2000 SR216|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (41634) - || 2000 SO218|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (41635) - || 2000 SE220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (41636) - || 2000 SZ220|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (41637) - || 2000 SA225|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41638) - || 2000 SS225|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41639) - || 2000 SD227|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41640) - || 2000 SJ227|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41641) - || 2000 SV229|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41642) - || 2000 SK230|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41643) - || 2000 SH268|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41644) - || 2000 SC269|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41645) - || 2000 SD269|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41646) - || 2000 SJ273|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41647) - || 2000 ST275|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41648) - || 2000 SP276|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (41649) - || 2000 SA279|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (41650) - || 2000 SU280|| 29 september 2000 || NEAT
|-
| (41651) - || 2000 ST293|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41652) - || 2000 SA294|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41653) - || 2000 SC294|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41654) - || 2000 SE295|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (41655) - || 2000 SJ302|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41656) - || 2000 SH303|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (41657) - || 2000 SN308|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (41658) - || 2000 SP319|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (41659) - || 2000 SP358|| 24 september 2000 || NEAT
|-
| (41660) - || 2000 SV362|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (41661) - || 2000 SK369|| 22 september 2000 || LONEOS
|-
| (41662) - || 2000 TB || 1 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41663) - || 2000 TK16|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41664) - || 2000 TR16|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41665) - || 2000 TH18|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41666) - || 2000 TQ18|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41667) - || 2000 TE19|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41668) - || 2000 TP25|| 2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41669) - || 2000 TW28|| 6 oktober 2000 || C. W. Juels
|-
| (41670) - || 2000 TC29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41671) - || 2000 TF34|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (41672) - || 2000 TX36|| 15 oktober 2000 || C. W. Juels
|-
| (41673) - || 2000 TU39|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41674) - || 2000 TV62|| 2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41675) - || 2000 UZ1 || 22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (41676) - || 2000 UR2 || 24 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41677) - || 2000 UD7 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41678) - || 2000 UV7 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41679) - || 2000 UC8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41680) - || 2000 UY8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41681) - || 2000 UA10|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41682) - || 2000 UP10|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41683) - || 2000 UZ14|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41684) - || 2000 UL15|| 25 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41685) - || 2000 UG16|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41686) - || 2000 UN16|| 29 oktober 2000 || C. W. Juels
|-
| (41687) - || 2000 UY16|| 30 oktober 2000 || J. M. Roe
|-
| (41688) - || 2000 UV18|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41689) - || 2000 UW18|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41690) - || 2000 UR19|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41691) - || 2000 UF25|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41692) - || 2000 UC27|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41693) - || 2000 UU39|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41694) - || 2000 UT41|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41695) - || 2000 UN43|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41696) - || 2000 UF45|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41697) - || 2000 UJ46|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41698) - || 2000 UO46|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41699) - || 2000 UT46|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41700) - || 2000 UV46|| 24 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten